Pedro Fernández puede referirse a:

 Pedro Fernández Cabeza de Vaca (fallecido en 1384). Maestre de la Orden de Santiago y señor de Vallecillo (León).
 Pedro Fernández de Castro Potestad (fallecido en 1184), primer maestre de la Orden de Santiago e hijo de Fernando García de Hita y Estefanía Ermengol. 
 Pedro Fernández de Castro el Castellano (¿?-1214). Señor del Infantado de León y nieto de Alfonso VII el Emperador. 
 Pedro Fernández (1241-1265), Obispo de Astorga.
 Pedro Fernández de Castro (¿?-1342). Señor de la Casa de Castro y nieto de Sancho IV el Bravo, rey de Castilla y León.
 Pedro Fernández de Villegas (1453 – 1536), eclesiástico y humanista español.
 Pedro Fernández Hernández (1899 – 1982), farmacéutico y político español.
 Pedro Fernández de Guadalupe, pintor de comienzos  del siglo XVI.
 Pedro Fernández de Murcia, pintor de comienzos del siglo XVI.
 Pedro I Fernández de Córdoba y Figueroa (1518-1552), IV Conde de Feria.
 Pedro Fernández de Quirós (1565-1614), marino y exploradorportugués al servicio de la corona española (por entonces España y Portugal formaban un solo reino).
 Pedro Fernández del Pulgar (1621-1697), clérigo e historiador español.
 Pedro Fernández II de Velasco (1399-1470), primer Conde de Haro;
 Pedro Fernández III de Velasco (1425-1492), sexto Condestable de Castilla y segundo Conde de Haro. 
 Pedro Fernández de Castro y Andrade (1560-1634), VII Conde de Lemos, IV Marqués de Sarria, V Conde de Villalba, III de Andrade y Grande de España de primera clase;
 Pedro Antonio Fernández de Castro (1632-1672), X Conde de Lemos, VII Marqués de Sarria, Duque de Taurisano y Virrey del Perú de 1667 a 1672.
 Pedro Fernández Concha (1828-1913), político chileno.
 Pedro Fernández (n. 1969), cantante de música ranchera mexicano.
 Perico Fernández, boxeador español, campeón del mundo de los superligeros.
 Pedro Fernández Camacho (n. 1977), futbolista venezolano.
 Pedro Fernández Cantero (n. 1946), futbolista paraguayo del Granada CF y el FC Barcelona.
 Pedro Fernández Hermida (n. 1976), ciclista español.
Pedro Fernández Espinosa (n. 1978), baloncestista español.
 Pedro Fernández Manrique y Vivero (f. 1515), II conde de Osorno;
 Pedro Fernández Manrique (c. 1500-1540), obispo de Canarias (1530-1530), de Ciudad Rodrigo (1530-1537), de Córdoba (1537-1540) y cardenal de la iglesia Católica;
 Pedro Fernández Manrique y Cabrera (f. 1569), IV conde de Osorno;
 Pedro Fernández Manrique y Enríquez (f. 1589), VI conde de Osorno.